John Wall (ur. 1990) – amerykański koszykarz
 John Wall (1588-1666) – angielski kleryk
 John Wall (ur. 1950) – angielski kompozytor
 John Wall (1930–2008) – angielski prawnik
 John Wall (1708-1776) – angielski lekarz

Zobacz też:
 John Wall Callcott (1766-1821) – angielski kompozytor
 Jan Wall (ang. John Wall; 1620-1679) – angielski męczennik, święty Kościoła katolickiego